Dieser Artikel gibt die Bevölkerungsentwicklung von Potsdam tabellarisch und graphisch wieder.

Bevölkerungsentwicklung 

Potsdam hatte im Mittelalter und der frühen Neuzeit nur wenige hundert Einwohner. Die Bevölkerung wuchs langsam und ging durch die zahlreichen Kriege, Seuchen und Hungersnöte immer wieder zurück. So verwüstete ein Großbrand 1536 Teile der Stadt. Im Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) starben etwa die Hälfte der Bewohner. Nach dem Edikt von Potsdam 1685 und der Ernennung zur Residenzstadt der Könige von Preußen 1701 erlebte die Stadt einen starken Bevölkerungszuwachs. Die Einwohnerzahl stieg zwischen 1713 und 1820 von 1.500 auf 20.000.

Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert verdreifachte sich die Bevölkerung bis 1900 auf 60.000. Im Jahre 1936 hatte die Stadt rund 80.000 Einwohner. Am 1. April 1939 überschritt die Einwohnerzahl von Potsdam durch die Eingemeindung der Stadt Babelsberg (29.229 Einwohner 1933) und weiterer Orte die Grenze von 100.000, wodurch sie zur Großstadt wurde. Am 17. Mai 1939 zählte man 136.056 Bewohner.

Deutlich sichtbar sind die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges. Durch die alliierten Luftangriffe und die Kampfhandlungen am Boden starben rund 3.000 Menschen, weite Teile der Stadt wurden zerstört. Insgesamt verlor Potsdam durch Evakuierung, Flucht, Deportationen und Luftangriffe rund 20 Prozent seiner Bewohner (24.763 Personen). Die Bevölkerungszahl sank bis Dezember 1945 auf 111.000.

1984 hatte die Stadt wieder so viele Einwohner, wie vor dem Krieg. 1988 lebten in Potsdam 142.862 Menschen. Seit der Wende in der DDR fiel die Bevölkerungszahl bis 1999 um 13.879 Personen auf 128.983, stieg dann auf Grund zahlreicher Eingemeindungen und durch Zuzug bis 2010 um 27.923 Personen. Am 31. Dezember 2010 betrug die „Amtliche Einwohnerzahl“ von Potsdam nach Fortschreibung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg 156.906 (nur Hauptwohnsitze und nach Abgleich mit den anderen Landesämtern) – historischer Höchststand.

Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bis 1790 handelt es sich meist um Schätzungen, danach um Volkszählungsergebnisse (¹) oder amtliche Fortschreibungen der Stadtverwaltung (bis 1944), der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik (1945 bis 1989) und des Statistischen Landesamtes (ab 1990). Die Angaben beziehen sich ab 1871 auf die „ortsanwesende Bevölkerung“, ab 1925 auf die Wohnbevölkerung und seit 1966 auf die „Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung“. Vor 1871 wurde die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt.

Von 1573 bis 1944 

(jeweiliger Gebietsstand)

¹ Volkszählungsergebnis

Von 1945 bis 1989 

(jeweiliger Gebietsstand)

¹ Volkszählungsergebnis

Quelle: Staatliche Zentralverwaltung für Statistik

Ab 1990 

(jeweiliger Gebietsstand)

Stand: 31. Dezember (1990: 3. Oktober)

¹ Amtliche Bevölkerungsfortschreibung (Quelle; Amt für Statistik Berlin-Brandenburg), ab 2011 auf Basis des Zensus 2011
² Einwohner mit Hauptwohnung (Quelle: Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam)

Bevölkerungsprognose 

In ihrer 2009 veröffentlichten Publikation „Wer, wo, wie viele? – Bevölkerung in Deutschland 2025“, in der die Bertelsmann Stiftung Daten zur Entwicklung der Einwohnerzahl für alle Kommunen ab 5.000 Einwohner in Deutschland liefert, wurde für Potsdam ein Anstieg der Bevölkerung zwischen 2006 und 2025 um 7,1 Prozent (10.637 Personen) vorausgesagt.

Die im Jahr 2011 überarbeitete Prognose erwartet wie in allen Großstädten einen Prognosepfad über der vergangenen Prognose.
2014 wurde erneut eine neue Prognose notwendig, da das Bevölkerungswachstum deutlich über den bisherigen Annahmen lag. Darin wurde die Einwohnerschätzung für 2025 um etwa 16.000 EW gegenüber der Prognose von 2011 und um etwa 27.000 gegenüber der Prognose von 2009 angehoben.
Der Trend, die Prognosen zu übertreffen, setzt sich fort: Ende Juni 2016 liegt die Bevölkerung mit 168.929 bereits über der für Ende Dezember 2016 prognostizierten Zahl.

Bevölkerungsstruktur 

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Stadtteile 
Die Zahlen beziehen sich auf die Einwohner mit Hauptwohnsitz in Potsdam.

Quelle: Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam

Literatur 
 Karl Friedrich Wilhelm Dieterici (Hrsg.): Mitteilungen des Statistischen Bureau’s in Berlin, 1848–1861
 Kaiserliches Statistisches Amt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1880–1918
 Statistisches Reichsamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1919–1941/42
 Deutscher Städtetag (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden, 1890 ff.
 Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik, 1955–1989
 Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Wer, wo, wie viele? – Bevölkerung in Deutschland 2025. Praxiswissen für Kommunen. Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2009, ISBN 978-3-86793-042-0

Einzelnachweise

Weblinks 
 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: Online-Tabellen
 Statistik zur Landeshauptstadt Potsdam
 Bertelsmann Stiftung: Wegweiser Kommune

Potsdam
Potsdam
Geschichte Potsdams
Gesellschaft (Brandenburg)